Distretto di Ėrdėnė – distretto della provincia del Dornogov'
 Distretto di Ėrdėnė – distretto della provincia del Gov'-Altaj
 Distretto di Ėrdėnė – distretto della provincia del Tôv